La parola tetragono nasce nell'ambito della geometria per indicare un oggetto con quattro (tetra-) vertici. Usata talvolta per riferirsi a:
la figura piana (poligono), comunemente detta quadrilatero,
la figura solida (poliedro), comunemente detta tetraedro.
 Sistema tetragonale – sistema cristallino

Altri progetti